Saelens ist der Familienname folgender Personen:

 David Saelens (* 1975), belgischer Automobilrennfahrer
 Gentil Saelens (* 1932), belgischer Radrennfahrer